Малая Садовая
  Малая Садовая улица (Санкт-Петербург)
 Малая Садовая (картина А. М. Семёнова)